Меглен — топоним. Может означать:

 Могленская крепость — средневековая крепость.
 Меглен (область) — историческая область.
 Мыглен — село в Бургасской области Болгарии.